La Primera División 1961 è stata la trentunesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la trentunesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1961 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1961
Campionato argentino di calcio